Турнир «Internationaux de France 2017» — пятый предпоследний этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2017—2018. Состоялся впервые во французском альпийском городе Гренобль с 17 по 19 ноября 2017 года.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Организатор турнира — Французская федерация ледовых видов спорта при поддержке Международного союза конькобежцев.

Не состоявшие участники 
В середине октября снялась из-за депрессии американская одиночница Грейси Голд, её заменила немецкая фигуристка Николь Шотт. В конце октября серьёзную травму получила чешская парница Анна Душкова и они вместе с партнёром Мартином Бидаржем пропустят этот этап, их заменили американцы Марисса Кастелли с Мервином Траном. В конце октября также снялись со стартов китайские парники Ван Сюэхань и Ван Лэй их заменят британцы Зои Уилкинсон и Кристофер Бояджи. В начале ноября снялась китайская одиночница Ли Цзыцзюнь и французский одиночник Шафик Бессегье.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация
 Результаты

2017 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Гренобле
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Ноябрь 2017 года
Спорт во Франции в 2017 году